Le Masters de Paris-Bercy est un tournoi de tennis professionnel masculin. L'édition 2014, classée en catégorie Masters 1000, se dispute du  au .

Novak Djokovic remporte le simple messieurs. En finale, il bat Milos Raonic, décrochant à cette occasion le  en simple de sa carrière sur le circuit ATP.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Bob et Mike Bryan.

Primes et points

Faits marquants 
 On note les forfaits de Rafael Nadal (3) qui doit se faire opérer de l'appendicite, de Marin Čilić (8) qui se repose avant le Masters et d'Ernests Gulbis (13).
 Les Français Kenny de Schepper, Lucas Pouille, Axel Michon et Vincent Millot ont bénéficié d'une wild card pour les qualifications. Axel Michon, Vincent Millot et Nicolas Mahut, qui jouait en tant que remplaçant, se sont inclinés dès le premier tour des qualifications, tandis que Kenny de Schepper et Lucas Pouille ont intégré le tableau principal.
 Le Français Lucas Pouille,  mondial, crée l'exploit en battant au premier tour le Croate Ivo Karlović et au deuxième tour l'Italien Fabio Fognini, tête de série 16.
 Dernier tournoi avant le Masters de fin d'année, les joueurs du top se disputent les 4 places restantes. David Ferrer s'incline en quart de finale et est le grand perdant en terminant premier joueur non qualifié alors qu'il avait participé au tournoi des Maîtres les 4 années précédentes.
 Le tenant du titre Novak Djokovic remporte le tournoi en simple pour la  en battant Milos Raonic en finale. Il est le premier joueur à conserver son titre à Paris. Il remporte son  ATP en simple.
 En double, Bob et Mike Bryan s'imposent en finale face à Marcin Matkowski et Jürgen Melzer. Il s'agit respectivement de leur  et  en double.

Résultats en simple

Têtes de série 

 Qualifiés 

 Wild cards (invitations)

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double 
 Têtes de série 

 Wild cards (invitations)

Tableau final

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Masters de Paris-Bercy
 Saison 2014 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel
 
 

ATP 2014
Tennis en France en 2014
Paris-Bercy
Tennis en octobre 2014
Tennis en novembre 2014
Sport en France en octobre 2014
Sport à Paris en 2014